La nazionale di calcio femminile dell'Uruguay è la rappresentativa calcistica femminile dell'Uruguay ed è posta sotto l'egida della Asociación Uruguaya de Fútbol.

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 12 luglio 2019, la nazionale femminile occupa il 75º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendone uno rispetto alla classifica redatta il 29 marzo 2019, e 9º posto tra le sole nazionali CONMEBOL.

Come membro della Confederación sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, al Campionato sudamericano di calcio femminile, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni alla Coppa del Mondo 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al campionato sudamericano 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1998: 8º posto
 2003: 9º posto
 2006: 3º posto 
 2010: 10º posto
 2014: 7º posto
 2018: fase a gironi
 2022: fase a gironi

Note

Voci correlate 
Federazione calcistica dell'Uruguay
Nazionale di calcio dell'Uruguay